Примера Дивисьон 1950 () — 20-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Дополнительные матчи за 2-е место

Дополнительные матчи за сохранение места в Примере

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1950 на rsssf.com

1950
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1950 году